Filippova — обозначение имени биолога-систематика, используемое при цитировании названий описанных им организмов.

Может соответствовать следующим персоналиям:
 Филиппова, Виктория Владимировна (род. 1952) — советский и российский диптеролог
 Филиппова, Мария Александровна (род. 1955) — советский и российский диптеролог
 Филиппова, Наталия Александровна (1930—2018) — советский и российский акаролог
 Филиппова, Юлия Арсеньевна (1934—2018) — советский и российский теутолог